Promegatherium («перед мегатерием») — вымерший род ленивцев. Существовал в Южной Америке (в первую очередь в Аргентине), со среднего по поздний миоцен. Считается, что этот род тесно связан с более поздним и известным родом — мегатерии. Отсюда и название.

Виды 
 † Promegatherium cabreri
 † Promegatherium nanum
 † Promegatherium parvulum
 † Promegatherium remulsum
 † Promegatherium smaltatum

Promegatherium nanum первоначально был помещён в род Eomegatherium.

Литература 
 M. C. McKenna & S. K. Bell (eds.) (1997): Classification of mammals, above the species level. New York: Columbia University Press

Ссылки 
 Family tree of Megatheriidae

Megatheriidae
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†